Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michail Južnyj era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Janko Tipsarević.

Michaël Llodra ha vinto in finale 6–7(3),6–3, 7–6(4), contro Robin Söderling.

Teste di serie

  Rafael Nadal (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)

 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Andy Murray (primo turno)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Marcos Baghdatis (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 2008
ATP Tour 2008